Orwell kan syfta på:

 George Orwell (1903–1950), en brittisk författare och journalist, pseudonym för Eric Blair

Geografi
 Orwell (flod), en flod i England
 Orwell, Cambridgeshire, en ort i England